Сере может означать:

 Сере (округ) — округ во Франции.
 Сере (город, Франция) — город во Франции.
 Сере (город, Греция) — город в Греции.
 Сере (дим) — община (дим) в Греции.
 Сере (ном) — ном в Греции.
 Сере (периферийная единица) — периферийная единица в Греции.

Персоналии 
 Сере, Жан-Люк (род. 1951) — французский шахматист, международный мастер (1982).
 Сере, Жан-Никола (1737—1810) — французский ботаник.
 Сере, Хорхе (род. 1961) — уругвайский футболист.

См. также 
 Серре